Langø kan henvise til flere artikler:

 Langø (Falster) – et areal og et ejerlav i Idestrup Sogn.
 Langø (Kerteminde Kommune) – et areal og en bebyggelse og et ejerlav i Stubberup Sogn.
 Langø (Langeland) – en ø i Humble Sogn på Langeland.
 Langø (Lolland Kommune) – en by sydvest for Nakskov på Lolland.
 Langø (Nordfyns Kommune) – et areal og et ejerlav i Nørre Sandager Sogn.
 Langø (Ulvsund) – en ø i Ulvsund sydøst for Sjælland i Kalvehave Sogn.